Goldgräber steht für
Goldsucher
Goldgräber (Rheinland), historische regionale Berufsumschreibung
Titel
Goldgräber von 1933, US-amerikanischer Spielfilm